

Bedrijven
Gruno (bedrijf), een Nederlands historisch fiets- en motorfietsmerk
Tabaksfabriek Gruno, Groningen
Gruno (woningbouwvereniging), een woningbouwvereniging in de stad Groningen
Gruno's Postharmonie Groningen, bedrijfsmuziekvereniging van TNT in Groningen

Schepen
Gruno (schip uit 1913), een Nederlandse kanonneerboot van de Grunoklasse
Hr.Ms. Gruno (1915), een Nederlandse kanonneerboot

Sport
Gruno Bokaal, schaatswedstrijd
VV Gruno, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Groningen

Diversen
Gruno (mythologie), mythologisch figuur